Лев Туркевич
 Туркевич Лев Іванович (1901—1961) — український композитор, диригент, шахіст.
 Туркевич Лев Софронович (1846—1920) — український греко-католицький священник, крилошанин, ректор Львівської духовної семінарії. Дід Льва Туркевича.